Stumpfenbach ist ein geographischer Name:

 Stumpfenbach,  Dorf des Marktes Altomünster im Landkreis Dachau, Bayern
 Stumpfenbach (Zeitlbach), linker Zufluss des Zeitlbachs in Kleinberghofen, Gemeinde Erdweg, Landkreis Dachau, Bayern